Гутман — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Гутман, Абрам Ефимович (Хаимович) (псевдоним А. Оршанин; ?—1947) — учёный в области металловедения, газовой и электросварки, поэт, литературный критик.
 Гутман, Александр Ильич (1945—2016) — кинооператор, режиссёр-документалист, сын Ильи Гутмана.
 
 Гутман, Ася (1927—1969) — переводчик с иврита, вторая жена поэта Теда Хьюза.
 Гутман, Вениамин Гиршевич (Григорьевич) (Вениамин Гут, 1894—1949) — артист эстрады, брат Д. Г. Гутмана.
 Гутман, Вильгельм (1886—1941) — немецкий певец.
 Гутман, Виталий Александрович (род. 1962) — российский политик, министр образования Астраханской области.
 Гутман, Галит (род. 1972) – израильская актриса, модель, телеведущая.
 Гутман, Геннадий Михайлович (род. 1973) — украинский шахматист, гроссмейстер (2001).
 Гутман, Давид Григорьевич (Гиршевич) (1884—1946) — актёр и режиссёр, основатель и первый директор Московского и Ленинградского театров сатиры, Московского театра миниатюр.
 Гутман, Игнаций (1900—1972) — польский архитектор
 Гутман, Илья Семёнович (1918—1999) — кинооператор, режиссёр-документалист.
 Гутман, Исраэль (1923—2013) — израильский историк, участник восстания в Варшавском гетто.
 Гутман, Итан (род. 1958) — американский писатель и правозащитник.
 Гутман, Лев (род. 1945) — немецкий, ранее советский, израильский шахматист, гроссмейстер (1986).
 Гутман, Леонид Абрамович (1912—1942) — советский альпинист, мастер спорта СССР, один из первых покорителей пика Победы, участник Великой Отечественной войны.
 Гутман, Лия Мироновна — украинский советский учёный в области машиностроения и электросварки.
 Гутман, Наталья Григорьевна (род. 1942) — советская и российская виолончелистка, педагог. Народная артистка СССР.
 Гутман, Натаниель () — американский кинорежиссёр.
 Гутман, Нахум (1898—1980) — художник, сын О. Гутмана.
 Гутман, Олтэр (псевдоним С. Бен-Цион; 1870—1932) — еврейский писатель и журналист (иврит и идиш).
 Гутман, Рой (род. 1944) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Гутман, Теодор Давидович (1905—1995) — советский пианист и педагог.
 Гутман, Хуго (1880—1962) — немецкий офицер, командир фюрера во время Первой мировой войны.
 Гутман, Шауль (род. 1945) — израильской учёный и политик.

Составные фамилии 
 Гутман-Кример, Голда (1906—1983) — еврейская писательница.

Псевдонимы 
 Жан Бабиле (настоящая фамилия Гутман, 1923—2014) — французский танцовщик и балетмейстер. См. также 
 Гуттманн
 Эльза фон Гутманн
 Гутманн, Бесси
 Гуттман, Людвиг
 Гутманс, Энди 

 Примечания